Les Guatusos ou Malékus sont un peuple autochtone du Costa Rica.
 Le guatuso ou maléku est la langue des Guatusos.
 Le canton de Guatuso est une subdivision du Costa Rica.